La Route nationale 581 est un nom utilisé pour plusieurs routes :
 Route nationale 581 en Belgique
 Route nationale 581 en France

Voir aussi